Ожигово — топоним в России:

 Ожигово — деревня в Трубчевском районе Брянской области;
 Ожигово — деревня в Муромском районе Владимирской области;
 Ожигово — деревня в Троицком округе города Москвы;
 Ожигово — остановочный пункт (платформа) Московской железной дороги в Троицком округе города Москвы;
 Ожигово — деревня в Рузском городском округе Московской области;
 Ожигово — деревня в Талдомском городском округе Московской области.